Obwohl die Mehrzahl der Staaten auf der Welt die Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS), auch Westsahara genannt, nicht völkerrechtlich anerkennen, pflegen oder pflegten folgende 86 Länder oder Gebiete diplomatische Beziehungen mit dem Gebiet. Mehrere Staaten haben die Anerkennung wieder zurückgezogen oder ausgesetzt. Daneben erkennt auch die Organisation der Afrikanischen Union die Souveränität der Westsahara an, obwohl mehrere Mitgliedstaaten der AU die DARS nicht anerkennen.

Siehe auch 
 Westsaharakonflikt
 Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental

Weblinks 
 Sahara Press Service (engl.)
 Auflistung Anerkennung Demokratische Arabische Republik Sahara (engl.)

Außenpolitik (Westsahara)
Diplomatie
Internationale Politik
Demokratische Arabische Republik Sahara Anerkennung Unabhangigkeit
!